O Guadeloupe Division d’Honneur é a principal divisão do futebol de Guadalupe desde de 1958, campeonato pertencente a Ligue Guadeloupéenne de Football, que por ser um território ultramarino francês as equipes tambem participam da Copa da França. O campeonato reúne 14 equipes, três são rebaixadas para o Championnat de Promotion Honneur Régionale, a segunda divisão local. Os melhores colocados disputam o Caribbean Club Shield.

Guadeloupe Division d’Honneur - 2014/15
Arsenal (Petit-Bourg)
AS Gosier (Le Gosier)
Club Amical (Capesterre-Belle-Eau)
Club Sportif Moulien (Le Moule)
Juventus SA (Sainte-Anne)
L'Étoile (Morne-à-l'Eau)
La Gauloise (Basse-Terre)
Phare du Canal (Petit-Canal)
Racing Club (Basse-Terre)
Red Star (Baie Mahault)
Siroco (Abymes)
Solidarité SC (Baie-Mahault)
US Baie-Mahault (Baie-Mahault)
USR (Sainte-Rose)

Campeões

Títulos por clube

Artilheiros

Ver também 
Liga dos Campeões da CONCACAF
Copa Interclubes da UNCAF
Campeonato de Clubes da CFU
Superliga Norte-Americana
Campeonato Centroamericano
Liga da CONCACAF
Campeonato de Clubes do Caribe
Caribbean Club Shield
Recopa da CONCACAF
Copa Gigantes da CONCACAF
Copa das Ligas

Futebol de Guadalupe
Guadalupe